Galeria Wnętrz AMC w Toruniu – największe w województwie kujawsko-pomorskim centrum wyposażenia wnętrz mieszące się w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum handlowe znajduje się w zachodniej część dzielnicy Mokre, przy ulicy Lelewela 33, w sąsiedztwie centrum handlowego Bumar.

Historia 

Centrum handlowe otwarto w 2005 roku, na terenach należących niegdyś do Fabryki Maszyn i Kotłów, Odlewnia Żelaza i Stali „Born & Schütze”. Jego inwestorem była firma Arpol Motor Company. W galerii znajduje się ponad 30 sklepów z asortymentem wyposażenia wnętrz, a powierzchnia przeznaczona pod działalność handlowo-usługową wynosi 14 000 m². 

Na pozostałym terenie pofabrycznym, w jego zabytkowych XIX - wiecznych wnętrzach w 2000 roku urządzono centrum handlowe Bumar.

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nowa strona galerii

Centra handlowe w Toruniu
Toruń
Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu